Agrela (Fafe) — freguesia no concelho de Fafe
Agrela (Santo Tirso) — freguesia no concelho de Santo Tirso
Serra da Agrela — localizada nos concelhos de Santo Tirso e de Paços de Ferreira, ambos no Distrito do Porto

Rio de Agrela, afluente do Rio Ave

Desambiguações de topônimos